Фурноде́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 125 км на південний схід від Парижа, 140 км на північний захід від Діжона, 40 км на північ від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 60 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 129,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Фурноден на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фурноден на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна